Het Allianz Open Côtes d'Armor Bretagne is een golftoernooi van de Allianz Golf Tour. Daarnaast maakte het sinds 2004 deel uit van de Alps Tour en sinds 2007 van de Europese Challenge Tour.

Dit toernooi bestaat sinds 2004 en wordt gespeeld op de Golf Blue Green de Pléneuf Val André in Le Val André. In 2007 won Peter Baker op zijn 40ste verjaardag na een korte play-off tegen Ross McGowan.

Externe link 
Website Europese Tour 

Europese Challenge Tour 
Golftoernooi in Frankrijk
Pléneuf-Val-André
Sport in Côtes-d'Armor